Игры в Группе А на чемпионате мира 1998 года проходили с 10 по 23 июня 1998 год. Группа состояла из Бразилии, Шотландии, Марокко и Норвегии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Бразилия была на 1-м месте, Шотландия — на 41-м, Марокко — на 13-м и Норвегия на 7-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе В, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы В.

Бразилия — Шотландия

Марокко — Норвегия

Шотландия — Норвегия

Бразилия — Марокко

Бразилия — Норвегия

Шотландия — Марокко 

Чемпионат мира по футболу 1998